Wydzielanie holokrynowe - (gr. holos - cały, krinein - wydzielać) proces biologiczny charakterystyczny dla gruczołów łojowych skóry, polega na przekształceniu się komórki gruczołu w wydzielinę i wydaleniu w całości. Ciągłość wydzielania zachowana jest dzięki przesuwaniu się nowych komórek ku światłu.

Histologia